Список видів роду аскохіта:

Список, який станом на 23.10.2019 містить 721 визнаний вид роду аскохіта (Ascochyta), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Ascochyta abelmoschi Harter, 1918
 Ascochyta abramovii Nelen, 1977
 Ascochyta abroniae R.Sprague, 1937
 Ascochyta abutilonicola Massenot, 1951
 Ascochyta abutilonis Hollós, 1909
 Ascochyta acericola Massa, 1912
 Ascochyta achlydis Dearn., 1916
 Ascochyta aconitana Melnik, 1971
 Ascochyta aconiti Moesz, 1924
 Ascochyta acori Oudem., 1898
 Ascochyta actinidiae Tobisch, 1934
 Ascochyta aculeorum Bres., 1926
 Ascochyta adenocaulonis Melnik, 1970
 Ascochyta adenophorae Melnik, 1970
 Ascochyta adenostylis Kabát & Bubák, 1906
 Ascochyta aegilopis Punith., 1979
 Ascochyta aeridis Subhedar & V.G.Rao, 1979
 Ascochyta affinis Jaap, 1916
 Ascochyta agerati Nelen, 1966
 Ascochyta agrimoniae Lebedeva, 1922
 Ascochyta agropyrina (Fairm.) Trotter, 1931
 Ascochyta agropyri-repentis Punith., 1979
 Ascochyta agrostidis Polozova, 1969
 Ascochyta ahmadii Punith., 1979
 Ascochyta akselae Melnik, 1970
 Ascochyta alaskensis Punith., 1979
 Ascochyta albomaculata Dobrozr., 1927
 Ascochyta aleuritis Saccas & Drouillon, 1951
 Ascochyta alfrediae Vasyag., 1968
 Ascochyta alhagi (Lobik) Melnik, 1971
 Ascochyta alkekengi C.Massal., 1900
 Ascochyta allii Hollós, 1928
 Ascochyta allii-cepae Punith., Gladders & McKeown, 1985
 Ascochyta alni Siemaszko, 1923
 Ascochyta alopecuri Polozova, 1969
 Ascochyta alstoniae Henn., 1902
 Ascochyta althaeina Sacc. & Bizz., 1884
 Ascochyta amaranthi Allesch., 1900
 Ascochyta ambrosiana Unamuno, 1928
 Ascochyta amelanchieris Melnik, 1967
 Ascochyta amorphophallicola Punith. & Peregrine, 1988
 Ascochyta androsaces T.M.Achundov, 1971
 Ascochyta angelicae Vakhrush., 1974
 Ascochyta angelicarum Chevassut, 2002
 Ascochyta anisomera Kabát & Bubák, 1904
 Ascochyta annonaceae Henn., 1904
 Ascochyta antarctica Henn., 1906
 Ascochyta anthistiriae McAlpine, 1903
 Ascochyta anthoxanthi Kalymb., 1968
 Ascochyta aphyllanthis Henn., 1902
 Ascochyta aquilariae P.K.Chi, 1994
 Ascochyta aquilegiae (Roum. & Pat.) Sacc., 1884
 Ascochyta araliae J.D.Sun & J.K.Bai, 1995
 Ascochyta arctica (Lind) Punith., 1979
 Ascochyta ari Died., 1912
 Ascochyta aricola A.L.Sm. & Ramsb., 1913
 Ascochyta arida McAlpine, 1903
 Ascochyta aristolochiicola Hollós, 1907
 Ascochyta aromatica Kabát & Bubák, 1904
 Ascochyta artemisiae Bond.-Mont., 1923
 Ascochyta arunci Sacc., 1904
 Ascochyta asari Bond.-Mont., 1945
 Ascochyta asclepiadearum Traverso, 1903
 Ascochyta asparagina (Petr.) P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta asteris (Bres.) Gloyer, 1924
 Ascochyta astragali Lebedeva, 1922
 Ascochyta astragalicola Petr., 1928
 Ascochyta atriplicis Died., 1904
 Ascochyta avenae (Petr.) R.Sprague & Aar.G.Johnson, 1948
 Ascochyta axyridis Deeva, 1968

B 

Ascochyta babajaniae Tasl., 1967
 Ascochyta babylonica H.C.Greene, 1964
 Ascochyta ballotina I.E.Brezhnev, 1961
 Ascochyta balsamita Tasl., 1967
 Ascochyta bambusicola Gonz.Frag., 1925
 Ascochyta bambusina V.G.Rao, 1963
 Ascochyta banosensis Syd. & P.Syd., 1916
 Ascochyta baptisiae Davis, 1926
 Ascochyta basellae Henn., 1902
 Ascochyta batatas Khokhr. & Dyur., 1934
 Ascochyta bataticola Khokhr. & Dyur., 1934
 Ascochyta baumgartneri Petr., 1955
 Ascochyta begoniae (Tassi) Voglino, 1913
 Ascochyta berberidis E.Rădul. & Negru, 1964
 Ascochyta betonicae Siemaszko, 1919
 Ascochyta betonicicola Simonyan & Melnik, 1970
 Ascochyta betulina Vasyag., 1968
 Ascochyta bidentis Cejp & Dolejš, 1973
 Ascochyta bieniaszii Rouppert, 1912
 Ascochyta biforae Bond.-Mont., 1945
 Ascochyta bignoniae Kamal, R.P.Singh & P.Kumar, 1980
 Ascochyta biguttulata E.Y.Daniels, 1927
 Ascochyta boehmeriae Woron., 1924
 Ascochyta boeremae L.W.Hou, Crous & L.Cai, 2017
 Ascochyta boerhaviae Tharp, 1917
 Ascochyta bohemica Kabát & Bubák, 1905
 Ascochyta boltshauseri Sacc., 1891
 Ascochyta bombacacearum A.N.Rai & Kamal, 1992
 Ascochyta bombacina A.Mehrotra, M.D.Mehrotra & M.Basu, 2004
 Ascochyta bombycina Penz. & Sacc., 1904
 Ascochyta bondarceviana Melnik, 1975
 Ascochyta boni-henrici Ranoj., 1914
 Ascochyta boopidis Tassi, 1901
 Ascochyta boraginis I.E.Brezhnev, 1939
 Ascochyta borjomi Bondartsev, 1912
 Ascochyta bornmuelleri Syd. & P.Syd., 1917
 Ascochyta boutelouae Fairm., 1918
 Ascochyta boydii Grove, 1918
 Ascochyta brachypodii (Syd. & P.Syd.) R.Sprague & Aar.G.Johnson, 1950
 Ascochyta brassicae Thüm., 1879
 Ascochyta brassicae-campestris Sawada, 1958
 Ascochyta brassicae-rapae Bond.-Mont., 1923
 Ascochyta bryoniae Kabát & Bubák, 1904
 Ascochyta bryophila (A.Racov.) Melnik, 1972
 Ascochyta bubakiana Picb., 1937
 Ascochyta buffoniae Gonz.Frag., 1920
 Ascochyta bulgarica Bubák & Picb., 1937
 Ascochyta butleri (Died.) Punith., 1979
 Ascochyta buxicola Hollós, 1926

C 

Ascochyta cajophorae Henn., 1900
 Ascochyta cakiles H.Ruppr., 1959
 Ascochyta calami (Bres.) Punith., 1988
 Ascochyta calendulae Syd., 1935
 Ascochyta callistea H.Ruppr., 1958
 Ascochyta calystegiae Sacc., 1878
 Ascochyta campanulae Garb., 1924
 Ascochyta camphorae Turconi, 1908
 Ascochyta candelariellicola D.Hawksw. & Kalb, 1992
 Ascochyta cannae Rangel, 1915
 Ascochyta capsici Bond.-Mont., 1923
 Ascochyta caraganae (Vestergr.) Melnik, 1975
 Ascochyta cardiacae Dobrov., 1914
 Ascochyta caricae Rabenh., 1851
 Ascochyta caricicola Melnik, 1975
 Ascochyta caricis-hebridensis Punith., 1988
 Ascochyta caricis-ripariae Punith., 1988
 Ascochyta carinthiaca Jaap, 1908
 Ascochyta carpathica (Allesch.) Keissl., 1922
 Ascochyta carpinea Sacc., 1878
 Ascochyta carthami Khokhr., 1970
 Ascochyta carvi Ondřej, 1983
 Ascochyta caryae H.C.Greene, 1964
 Ascochyta caryoticola Punith., 1988
 Ascochyta caryotina G.V.Rao, 1962
 Ascochyta catabrosae Unamuno, 1942
 Ascochyta catalpae Tassi, 1900
 Ascochyta caulicola Laubert, 1903
 Ascochyta caulina (P.Karst.) Aa & Kesteren, 1979
 Ascochyta celosiae (Thüm.) Petr., 1927
 Ascochyta celtidis Hollós, 1929
 Ascochyta cenchricola Speg., 1914
 Ascochyta cerastii-pumili Unamuno, 1929
 Ascochyta ceratocarpi Golovin, 1950
 Ascochyta cerinthes Lobik, 1928
 Ascochyta charieidis Novoss., 1938
 Ascochyta cheiranthi Bres., 1900
 Ascochyta chelidoniicola Melnik, 1975
 Ascochyta chenopodii Rostr., 1905
 Ascochyta chenopodiicola Pisareva, 1968
 Ascochyta cicadina Scalia, 1902
 Ascochyta cichorii Died., 1912
 Ascochyta cinchonae Melnik, 1968
 Ascochyta cinnamomi S.Q.Chen & P.K.Chi, 1994
 Ascochyta circaeae Bubák & Picb., 1937
 Ascochyta cirsii Died., 1912
 Ascochyta cissi N.Naito, 1940
 Ascochyta cladrastidis Kabát & Bubák, 1912
 Ascochyta clinopodiicola D.Pem, Camporesi & K.D.Hyde, 2018
 Ascochyta cliviae Magnaghi, 1902
 Ascochyta cocoes-australis Punith., 1988
 Ascochyta cocoes-capitatae Caball., 1941
 Ascochyta cocoina Gonz.Frag., 1917
 Ascochyta codonopsidis Schwarzman, 1968
 Ascochyta colebrookeae Pandotra & Ganguly, 1964
 Ascochyta colocasiae-esculentae Punith. & Peregrine, 1988
 Ascochyta coluteicola Gonz.Frag., 1917
 Ascochyta commiphorae T.S.Ramakr. & Sundaram, 1955
 Ascochyta comocladiae Gonz.Frag. & Cif., 1928
 Ascochyta compositarum Davis, 1919
 Ascochyta confusa Ellis & Everh., 1904
 Ascochyta conorum Henn., 1904
 Ascochyta controversa Punith., 1979
 Ascochyta corchori , 1925
 Ascochyta corchoricola Khokhr., 1933
 Ascochyta coreopsidis Moesz & Smarods, 1937
 Ascochyta coronillae M.I.Nikol., 1970
 Ascochyta coronillae-emeri Wanas., Camporesi, E.B.G.Jones & K.D.Hyde, 2018
 Ascochyta corticola McAlpine, 1899
 Ascochyta cotyledonis H.Zimm., 1909
 Ascochyta crambes Novoss., 1938
 Ascochyta crambicola Melnik, 1967
 Ascochyta cretensis B.Sutton, 1996
 Ascochyta crystallina McAlpine, 1902
 Ascochyta crytostemmatis McAlpine, 1903
 Ascochyta cucumeris Fautrey & Roum., 1891
 Ascochyta culmicola (S.Ahmad) Punith., 1979
 Ascochyta cuneomaculata H.C.Greene, 1964
 Ascochyta cyani Cruchet, 1909
 Ascochyta cyathulae Chona & Munjal, 1950
 Ascochyta cycadicola Punith., 1988
 Ascochyta cycadina Scalia, 1902
 Ascochyta cymbopogonis Punith., 1979
 Ascochyta cynarae Maffei, 1909
 Ascochyta cynodontis Unamuno, 1929
 Ascochyta cynosuricola Punith., 1979
 Ascochyta cypericola R.K.Upadhyay, Kenfield, Strobel & W.M.Hess, 1991
 Ascochyta cyperi-ochracei Punith., 1988
 Ascochyta cyperiphthora Pomella & R.W.Barreto, 1997
 Ascochyta cyphomandrae Petch, 1922
 Ascochyta cytisi Lib., 1832

D 

Ascochyta dahliicola (Brunaud) Petr., 1927
 Ascochyta daphnes Höhn., 1924
 Ascochyta daturae Sacc., 1878
 Ascochyta daturicola Bres., 1926
 Ascochyta davidianae Kabát & Bubák, 1904
 Ascochyta davidii Tasl., 1967
 Ascochyta deformis (P.Karst.) P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta delphinii Melnik, 1968
 Ascochyta dendrostellerae Schwarzman, 1961
 Ascochyta dentariae I.E.Brezhnev, 1951
 Ascochyta destructiva Kabát & Bubák, 1903
 Ascochyta deutziae Bres., 1900
 Ascochyta dicentrae Oudem., 1902
 Ascochyta dictamni Krusch., 1959
 Ascochyta diedickei Staritz, 1913
 Ascochyta diervillae Kabát & Bubák, 1907
 Ascochyta difformis Punith., 1979
 Ascochyta digitalina Vanev & Bakalova, 1989
 Ascochyta digraphidis Polozova, 1969
 Ascochyta dioscoreae Syd. & P.Syd., 1916
 Ascochyta dipsaci Bubák, 1909
 Ascochyta dolichi Gonz.Frag., 1924
 Ascochyta doronici Allesch., 1897
 Ascochyta dorycnii (Petr.) P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta dracaenicola (Sacc.) Allesch., 1900
 Ascochyta ducis-aprutii Mattir., 1903
 Ascochyta ducometii Fourmont, 1938
 Ascochyta dulcamarae Bubák, 1907

E 

Ascochyta ebeleki Kalymb., 1968
 Ascochyta echii Mítítíuc & Manoliu, 1976
 Ascochyta echinopis Bond.-Mont., 1945
 Ascochyta elegans Punith., 1979
 Ascochyta elephas Bubák & Kabát, 1904
 Ascochyta ellipsospora Vouaux, 1910
 Ascochyta elsholtziae Bondartsev, 1921
 Ascochyta elymi Tehon & E.Y.Daniels, 1927
 Ascochyta equiseti (Desm.) Grove, 1918
 Ascochyta erevanica Teterevn.-Babajan & Simonyan, 1964
 Ascochyta eriobotryae Voglino, 1908
 Ascochyta erythrinae Elisei, 1938
 Ascochyta exochordae Bil'der, 2006

F 

Ascochyta fagi Woron., 1913
 Ascochyta farfarae Siemaszko, 1919
 Ascochyta ferdinandi Bubák & Malkoff, 1908
 Ascochyta ferrarisiana Casali, 1901
 Ascochyta ferulae Pat., 1892
 Ascochyta festucae Punith., 1979
 Ascochyta festucae-erectae Henn., 1906
 Ascochyta ficus Traverso & Spessa, 1910
 Ascochyta foeniculina McAlpine, 1904
 Ascochyta foliicola (Gonz.Frag.) Melnik, 1975
 Ascochyta fragariicola L.Bertram, 1937
 Ascochyta fragosoi Unamuno, 1921
 Ascochyta frangulina Kabát & Bubák, 1903
 Ascochyta frasericola Melnik, 1971
 Ascochyta fraxinicola Brunaud, 1888
 Ascochyta fraxinifolia Siemaszko, 1923
 Ascochyta fructigena Dominik, 1936
 Ascochyta fumariae Hollós, 1908
 Ascochyta funkiae-sieboldianae Punith., 1988
 Ascochyta fuscescens Kabát & Bubák, 1904
 Ascochyta fuscopapillata Bubák & Dearn., 1916

G 

Ascochyta gaillardiae Mítítíuc & Manoliu, 1976
 Ascochyta galatellae Nevod. & Byzova, 1968
 Ascochyta galii-aristati Gonz.Frag., 1917
 Ascochyta garciniae Z.D.Jiang & P.K.Chi, 1994
 Ascochyta gardeniae P.K.Chi, 1994
 Ascochyta garrettiana Syd. & P.Syd., 1905
 Ascochyta garryae Sacc., 1880
 Ascochyta gaultheriae Koval, 1962
 Ascochyta gei Vanev & Bakalova, 1996
 Ascochyta georgica Melnik, 1970
 Ascochyta geraniicola Siemaszko, 1923
 Ascochyta gerberae Maffei, 1913
 Ascochyta githaginis Hollós, 1926
 Ascochyta gladioli Traverso & Spessa, 1910
 Ascochyta glaucii (Cooke & Massee) Died., 1912
 Ascochyta glechomae Bondartsev, 1921
 Ascochyta glycyrrhizae Vasyag., 1964
 Ascochyta godetiae Riedl, 1966
 Ascochyta goebeliae Byzova & Pisareva, 1968
 Ascochyta gorakhpurensis Kamal, R.P.Singh & P.Kumar, 1980
 Ascochyta gorlenkoi Melnik, 1978
 Ascochyta gossypiicola Bedlan, 2016
 Ascochyta grabowskiae Tassi, 1901
 Ascochyta gracilispora Punith., 1979
 Ascochyta graminea (Sacc.) R.Sprague & Aar.G.Johnson, 1950
 Ascochyta graminicola Sacc., 1878
 Ascochyta grandimaculans Kabát & Bubák, 1907
 Ascochyta grandispora Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta greenei Melnik, 1975
 Ascochyta grewiae Cejp, 1971
 Ascochyta grovei E.K.Cash, 1972

H 

Ascochyta halimodendri Murashk., 1924
 Ascochyta haloxyli (Syd. & P.Syd.) Jacz., 1917
 Ascochyta helosciadii (Fautrey & Lambotte) Petr., 1953
 Ascochyta hemipteleae Melnik, 1970
 Ascochyta hepaticae Died., 1912
 Ascochyta herbicola (Wehm.) Qian Chen & L.Cai, 2015
 Ascochyta herreana Henn. & Staritz, 1906
 Ascochyta hesperidis Died., 1912
 Ascochyta heterodendri Hansf., 1954
 Ascochyta heveae Petch, 1917
 Ascochyta heveana Saccas, 1953
 Ascochyta hibisci-cannabini Khokhr., 1933
 Ascochyta hieraciicola Moesz & Smarods, 1941
 Ascochyta hierochloae Punith., 1979
 Ascochyta himalayensis J.N.Rai, Saxsena & J.P.Tewari, 1972
 Ascochyta homogynes Ranoj., 1914
 Ascochyta hordei , 1930
 Ascochyta hordeicola Punith., 1979
 Ascochyta hoveniae Sawada, 1958
 Ascochyta humuliphila Melnik, 1971
 Ascochyta hupkei H.Ruppr., 1958
 Ascochyta hyalospora (Cooke & Ellis) Boerema, S.B.Mathur & Neerg., 1977
 Ascochyta hydnocarpi S.M.Lin & P.K.Chi, 1994
 Ascochyta hydrangeae M.A.Arnaud & G.Arnaud, 1924
 Ascochyta hydrophylli R.Sprague, 1937
 Ascochyta hydrophylli-virginiana H.C.Greene, 1949
 Ascochyta hyoscyamicola P.K.Chi, 1966
 Ascochyta hypophylla N.D.Sharma, 1976

I 

Ascochyta ilicicola Politis, 1949
 Ascochyta ilicis Grove, 1935
 Ascochyta impatientis Bres., 1900
 Ascochyta imperatae Punith., 1979
 Ascochyta infortunata T.S.Ramakr., 1951
 Ascochyta infuscans Ellis & Everh., 1889
 Ascochyta inulae (Allesch.) Petr., 1921
 Ascochyta inulicola Petr., 1921
 Ascochyta iridis Oudem., 1889
 Ascochyta iridis-pseudacori Punith., 1988
 Ascochyta irpina Sacc. & Trotter, 1920
 Ascochyta irregularispora Matsush., 2003
 Ascochyta italica (Traverso) Ishiy., 1936

J 

Ascochyta jaapii Sacc., 1931
 Ascochyta jaczevskii Negru & Vlad, 1962
 Ascochyta jasminicola Canonaco, 1936
 Ascochyta juelii Bubák, 1909
 Ascochyta juglandis Boltsh., 1898
 Ascochyta junci (Oudem.) Melnik, 1975

K 

Ascochyta kabatiana Trotter, 1931
 Ascochyta kabatii-bubakii Săvul. & Sandu, 1935
 Ascochyta kalcevii Bubák, 1909
 Ascochyta kalymbetovii Shirn.-Grish., 1977
 Ascochyta kashmirana Padwick & Mehr, 1943
 Ascochyta kazachstanica (Byzova) Punith., 1979
 Ascochyta kentiae Maubl., 1903
 Ascochyta kerguelensis Henn., 1906
 Ascochyta kirulisii H.Ruppr., 1959
 Ascochyta kleinii Bubák, 1907
 Ascochyta koelreuteriae Hollós, 1928
 Ascochyta kuhniae H.C.Greene, 1964
 Ascochyta kurdistanica Bubák, 1914

L 

Ascochyta labiatarum Bres., 1900
 Ascochyta lablab M.I.Nikol., 1970
 Ascochyta lageniformis Caball., 1941
 Ascochyta lagerstroemiae Chowdhry & D.Gupta, 1985
 Ascochyta lagochili Byzova, 1968
 Ascochyta lallemantiae Žerbele, 1972
 Ascochyta lamiorum Sacc., 1878
 Ascochyta lappae Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta laricina Voglino, 1913
 Ascochyta laskarisii Melnik, 1973
 Ascochyta lathyri Trail, 1887
 Ascochyta lathyrina Hollós, 1926
 Ascochyta latvica Syd., 1935
 Ascochyta laurocerasi Gutner, 1933
 Ascochyta ledicola Oudem., 1901
 Ascochyta leonuricola Shirn.-Grish., 1976
 Ascochyta lepidii Hollós, 1908
 Ascochyta leptospora (Trail) , 1918
 Ascochyta levistici (Lebedeva) Melnik, 1975
 Ascochyta libanotidis Lebedeva, 1922
 Ascochyta ligustri Sacc. & Speg., 1878
 Ascochyta linariae Bond.-Mont., 1924
 Ascochyta lini Rostr., 1901
 Ascochyta liriodendri Woron., 1915
 Ascochyta lobeliae Petch, 1922
 Ascochyta lobikii Melnik, 1975
 Ascochyta lolii (H.Zimm.) R.Sprague & H.W.Johnson, 1942
 Ascochyta lomatii W.B.Cooke, 1952
 Ascochyta londonensis Bubák & Dearn., 1916
 Ascochyta longan Chuan F.Zhang & P.K.Chi, 1996
 Ascochyta lonicerae-canadensis H.C.Greene, 1961
 Ascochyta lophanthi Davis, 1903
 Ascochyta lucumae (Henn.) Wollenw., 1916
 Ascochyta ludwigiana (Petr.) P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta ludwigii H.Ruppr., 1958
 Ascochyta lunariae Syd., 1934
 Ascochyta lupinicola Petr., 1921
 Ascochyta luscopapillata Bubák & Dearn., 1916
 Ascochyta luzulae-divaricatae Punith., 1988
 Ascochyta luzulicola R.Sprague, 1962
 Ascochyta lycii Rostr., 1905

M 

Ascochyta maackiae J.D.Sun & J.K.Bai, 1995
 Ascochyta mabiana Sacc., 1910
 Ascochyta madisonensis H.C.Greene, 1959
 Ascochyta majalis C.Massal., 1900
 Ascochyta mali Ellis & Everh., 1900
 Ascochyta malvae H.Zimm., 1909
 Ascochyta malvicola Sacc., 1878
 Ascochyta manawaorae Verkley, Woudenb. & Gruyter, 2010
 Ascochyta manihotis Henn., 1903
 Ascochyta marantaceae Rangel, 1915
 Ascochyta marginata Davis, 1915
 Ascochyta marssonia (Siemaszko) Melnik, 1975
 Ascochyta matricariae (Moesz & Smarods) Grove, 1935
 Ascochyta matritensis Alcalde, 1945
 Ascochyta maydis G.L.Stout, 1930
 Ascochyta medicaginicola Qian Chen & L.Cai, 2015
 Ascochyta melicae (Died.) Melnik, 1975
 Ascochyta meliloti Trusova, 1915
 Ascochyta melissae Marchal & Sternon, 1923
 Ascochyta melongenae Padman., 1947
 Ascochyta menthicola Ishiy., 1936
 Ascochyta menyanthicola Melnik, 1975
 Ascochyta metulispora Berk. & Broome, 1878
 Ascochyta microspora Trail, 1887
 Ascochyta mimuli A.L.Sm. & Ramsb., 1915
 Ascochyta minima (P.Karst. & Har.) Arx, 1957
 Ascochyta miniquadriguttulata Punith., 1988
 Ascochyta minor (R.Sprague) Punith., 1979
 Ascochyta missouriensis R.Sprague & Aar.G.Johnson, 1950
 Ascochyta miurae , 1918
 Ascochyta miyakei Tanaka, 1918
 Ascochyta moellendorfii Ruhland, 1901
 Ascochyta moeszii Smarods, 1942
 Ascochyta monardae Klaptzova, 1941
 Ascochyta montenegrina Bubák, 1903
 Ascochyta moravica (Petr.) P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta mori Maire, 1913
 Ascochyta morifolia Sawada, 1919
 Ascochyta mulgedii Cejp, 1968
 Ascochyta muscorum (Gonz.Frag.) Melnik, 1972
 Ascochyta mycoparasitica Cartwr. & R.K.Webster, 1997
 Ascochyta myrticola Maire & Sacc., 1902

N 

Ascochyta nagrajii N.D.Sharma, 1982
 Ascochyta natsume , 1928
 Ascochyta nebulosa Sacc. & Berl., 1889
 Ascochyta negundinis Bres., 1926
 Ascochyta nepalensis Punith., 1979
 Ascochyta nepetae Davis, 1919
 Ascochyta nicandrae J.D.Sun & J.K.Bai, 1995
 Ascochyta nigripycnidia (Boerema, Gruyter & Noordel.) Qian Chen & L.Cai, 2015
 Ascochyta nyctanthis V.P.Sahni, 1968

O 

Ascochyta oleae Scalia, 1900
 Ascochyta oleracea J.W.Ellis, 1916
 Ascochyta onobrychidis Bond.-Mont., 1940
 Ascochyta opuli Oudem., 1894
 Ascochyta orientalis Bondartsev, 1906
 Ascochyta ornithopi Bond.-Mont., 1945
 Ascochyta oro Viégas, 1945
 Ascochyta orobi Sacc., 1878
 Ascochyta orobicola Trusova, 1915
 Ascochyta oryzina , 1918
 Ascochyta osmaroniae (Dearn.) Arx, 1957
 Ascochyta osmundae H.C.Greene, 1963
 Ascochyta osmundicola Punith., 1988
 Ascochyta ovalispora McAlpine, 1902
 Ascochyta oxyspora Tassi, 1900
 Ascochyta oxytropis J.Schröt., 1887

P 

Ascochyta pachyphragmae Lobik, 1928
 Ascochyta paeoniae Bond.-Mont., 1946
 Ascochyta pallida Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta palmicola Punith., 1988
 Ascochyta panacis Melnik, 1972
 Ascochyta paspali (Syd.) Punith., 1979
 Ascochyta passeriniana Died., 1915
 Ascochyta patriniae Bond.-Mont., 1938
 Ascochyta paucisporula R.Sprague, 1962
 Ascochyta pedemontana Ferraris, 1902
 Ascochyta pedicularis (Rostr.) Arx, 1957
 Ascochyta pegani S.Ahmad, 1971
 Ascochyta pellucida Bubák, 1906
 Ascochyta peperomiae J.M.Pereira & R.W.Barreto, 2002
 Ascochyta pergulariae Pandotra & K.S.M.Sastry, 1969
 Ascochyta perillae Abramov, 1939
 Ascochyta periplocae Kabát & Bubák, 1907
 Ascochyta petasitidis Petr., 1925
 Ascochyta petrakii Sandu & Mítítíuc, 1968
 Ascochyta phacae (Corbaz) Qian Chen & L.Cai, 2015
 Ascochyta phellodendri Kabát & Bubák, 1907
 Ascochyta philadelphi Sacc. & Speg., 1878
 Ascochyta philodendri Bat., 1954
 Ascochyta phlogina Fairm., 1910
 Ascochyta phlogis Voglino, 1908
 Ascochyta phlomidicola P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta phlomidis Bubák & Wróbl., 1916
 Ascochyta phyllidis Jørst., 1962
 Ascochyta phyllostictoides (Desm.) Keissl., 1923
 Ascochyta physalidicola Oudem., 1902
 Ascochyta phytolaccae Sacc. & Scalia, 1903
 Ascochyta pilocarpi Tassi, 1901
 Ascochyta pinzolensis Kabát & Bubák, 1905
 Ascochyta piperina Syd., 1939
 Ascochyta pisarum Y.S.Paul & Rathour, 1998
 Ascochyta plantaginella Tehon, 1933
 Ascochyta plantaginicola Melnik, 1970
 Ascochyta plumeriae Henn., 1908
 Ascochyta poacearum A.N.Rai & Kamal, 1992
 Ascochyta poae-badensis Picb., 1931
 Ascochyta poagena Punith., 1979
 Ascochyta polemonii Cavara, 1899
 Ascochyta polygoni (Dearn. & House) Arx, 1957
 Ascochyta polygonicola Kabát & Bubák, 1907
 Ascochyta polygoni-setosi (Bubák) Melnik, 1971
 Ascochyta poonensis Punith., 1988
 Ascochyta populicola Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta populorum (Sacc. & Roum.) Voglino, 1912
 Ascochyta portulacae Shirn.-Grish., 1976
 Ascochyta prasadii D.D.Shukla & V.N.Pathak, 1968
 Ascochyta premilcurensis (Tibpromma, Camporesi & K.D.Hyde) Qian Chen, Crous & L.Cai, 2017
 Ascochyta primulae Trail, 1887
 Ascochyta procenkoi Melnik, 1967
 Ascochyta pruni Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta prunicola P.K.Chi, 1966
 Ascochyta psammae Oudem., 1901
 Ascochyta pseudacori Oudem., 1900
 Ascochyta psoraleae P.K.Chi, 1966
 Ascochyta pteleae Bubák & Kabát, 1912
 Ascochyta pteridis Bres., 1894
 Ascochyta pulcherrima Sohi, S.L.Sharma, S.K.Nayar & Shayam, 1973
 Ascochyta punctata Naumov, 1913
 Ascochyta pyrethri Brunaud & Malbr., 1887
 Ascochyta pyricola Sacc., 1875
 Ascochyta pyrina Peglion, 1894

Q 

Ascochyta quadriguttulata Kabát & Bubák, 1910
 Ascochyta quercus-ilicis Güssow, 1908

R 

Ascochyta rafiae Tassi, 1901
 Ascochyta ramischiae Vasyag., 1964
 Ascochyta raworthiae Trinchieri, 1909
 Ascochyta resedae Bond.-Mont., 1923
 Ascochyta reynoutriae Sawada, 1958
 Ascochyta rhachidicola (Bubák) Bondartsev & Bond.-Mont., 1952
 Ascochyta rhagadioli Khokhr., 1951
 Ascochyta rhagodiae Gonz.Frag., 1923
 Ascochyta rhamni Lebedeva, 1922
 Ascochyta rheae (Cooke) Grove, 1920
 Ascochyta rheicola Sawada, 1958
 Ascochyta rhodesii Punith., 1979
 Ascochyta rhododendri Lind, 1913
 Ascochyta ribesia Sacc. & Fautrey, 1900
 Ascochyta ribicola H.C.Greene, 1958
 Ascochyta ricinella Sacc. & Scalia, 1903
 Ascochyta ricini (Rodigin) Melnik, 1975
 Ascochyta ricinicola P.K.Chi, 1966
 Ascochyta robiniicola Hollós, 1907
 Ascochyta rorippae Dejeva, 1968
 Ascochyta rosae Tibpromma, Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Ascochyta rosmarini Tassi, 1900
 Ascochyta rostrupii Vestergr., 1902
 Ascochyta roystoneae R.C.Srivast., 1982
 Ascochyta roystoneicola Punith., 1988
 Ascochyta rubi Lasch, 1848
 Ascochyta rubiae Bubák, 1906
 Ascochyta rubi-idaei Bedlan, 2018
 Ascochyta rudbeckae (Ellis & Everh.) H.C.Greene, 1949
 Ascochyta rudbeckiae Bond.-Mont., 1938
 Ascochyta rumicicola Vasyag., 1968
 Ascochyta rumicis-patientiae Picb., 1937
 Ascochyta rusticana Kabát & Bubák, 1910

S 

Ascochyta saccardoi Siemaszko, 1923
 Ascochyta sacchari Bat., 1946
 Ascochyta saccharophila Punith., 1979
 Ascochyta salicis Bonar, 1946
 Ascochyta salicorniae-patulae (Trotter) Melnik, 1975
 Ascochyta saniculae Davis, 1915
 Ascochyta santali Thirum. & Naras., 1950
 Ascochyta santessonii Alstrup & D.Hawksw., 1990
 Ascochyta santolinae Gonz.Frag., 1914
 Ascochyta sasae , 1931
 Ascochyta savulescui Rădul. & Negru, 1959
 Ascochyta scabiosae Rabenh., 1854
 Ascochyta sclareae Sarwar, 1977
 Ascochyta sclerochloae Punith., 1979
 Ascochyta scopoliae Kandinsk., 1971
 Ascochyta scorzonerae Rostr., 1905
 Ascochyta scotinospora Sousa da Câmara, 1929
 Ascochyta scrophulariae Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta scutellariae Bond.-Mont., 1945
 Ascochyta securinegae Jenkina, 1966
 Ascochyta sedi-purpurei Rothers, 1929
 Ascochyta selaginellae M.L.Farr, 1968
 Ascochyta semeles Sacc., 1908
 Ascochyta senecionicola Petr., 1924
 Ascochyta senecionis Fuckel, 1870
 Ascochyta senensis Punith., 1988
 Ascochyta senneniana Gonz.Frag., 1921
 Ascochyta septentrionalis Fokin, 1926
 Ascochyta sesami Miura, 1928
 Ascochyta sesamicola P.K.Chi, 1966
 Ascochyta sesleriae C.Massal., 1914
 Ascochyta shoreana Sacc., 1917
 Ascochyta sicyi Novoss., 1938
 Ascochyta siemaszkoi Melnik, 1975
 Ascochyta siliquicola Unamuno, 1923
 Ascochyta silphii Bedlan, 2015
 Ascochyta sinapis Rodigin, 1956
 Ascochyta siphonis Allesch., 1900
 Ascochyta siraitiae F.X.Chao & P.K.Chi, 1994
 Ascochyta skagwayensis (R.Sprague) Punith., 1979
 Ascochyta skimmiae S.Ahmad, 1961
 Ascochyta smilacigena Bubák & Dearn., 1916
 Ascochyta smilacis-canadensis Punith., 1988
 Ascochyta socia (Tassi) Allesch., 1903
 Ascochyta sojae Miura, 1928
 Ascochyta solanicola Oudem., 1901
 Ascochyta solani-nigri Died., 1903
 Ascochyta solani-tuberosi Naumov, 1925
 Ascochyta sonchi (Sacc.) Grove, 1922
 Ascochyta sonchina Lobik, 1928
 Ascochyta sophorae Allesch., 1900
 Ascochyta sorbina Lobik, 1928
 Ascochyta sorghi Sacc., 1875
 Ascochyta sorosii Melnik, 1994
 Ascochyta sparganii-ramosi Punith., 1988
 Ascochyta sphaerophysae Barbarin, 1917
 Ascochyta spinaciae Bond.-Mont., 1923
 Ascochyta spiraeae Kabát & Bubák, 1908
 Ascochyta sporoboli E.Castell. & Graniti, 1950
 Ascochyta starcii Syd., 1932
 Ascochyta statices Nagorny, 1913
 Ascochyta staticicola Unamuno, 1923
 Ascochyta stellariae Fautrey, 1896
 Ascochyta sterculiae Tassi, 1901
 Ascochyta sternbergensis Petr., 1929
 Ascochyta stilbocarpae Syd., 1924
 Ascochyta stipae Died., 1912
 Ascochyta stipae-pennatae Punith., 1979
 Ascochyta straminea Punith., 1979
 Ascochyta subalpina R.Sprague & Aar.G.Johnson, 1950
 Ascochyta syconophila Curzi, 1927
 Ascochyta symphoricarpophila Fairm., 1910
 Ascochyta syringae (Westend.) Bres., 1894
 Ascochyta syringicola Bubák & Kabát, 1908

T 

Ascochyta tamaricis Golovin, 1950
 Ascochyta tami Hollós, 1926
 Ascochyta taraxaci (Hollós) Grove, 1922
 Ascochyta tarda R.B.Stewart, 1957
 Ascochyta tehonii Melnik, 1975
 Ascochyta telekiae Vanev & Bakalova, 1976
 Ascochyta tenerifensis Jørst., 1966
 Ascochyta tenerrima Sacc. & Roum., 1882
 Ascochyta teretiuscula Sacc. & Roum., 1882
 Ascochyta teucrii Lasch, 1850
 Ascochyta thalictricola Gonz.Frag., 1917
 Ascochyta thaspii Ellis & Everh., 1889
 Ascochyta theae , 1919
 Ascochyta thermopsidis Solheim, 1934
 Ascochyta tirolensis Bubák, 1904
 Ascochyta tobirae , 1917
 Ascochyta tokyoensis (Tassi) Punith., 1988
 Ascochyta toluiferae Speg., 1912
 Ascochyta trachycarpi Melnik, 1970
 Ascochyta tragi Cruchet, 1909
 Ascochyta tragiae Speg., 1910
 Ascochyta tragopogonis Bondartsev, 1906
 Ascochyta translucens Kabát & Bubák, 1905
 Ascochyta treleasei Berl. & Voglino, 1886
 Ascochyta tribuli Bond.-Mont., 1945
 Ascochyta trifolii Siemaszko, 1914
 Ascochyta trifolii-alpestris Dominik, 1934
 Ascochyta trigonellae Traverso & Spessa, 1911
 Ascochyta trillii (Ellis & Everh.) Aa, 2002
 Ascochyta tripolitana Sacc. & Trotter, 1912
 Ascochyta tropaeoli (Sacc. & Speg.) Bond.-Mont., 1938
 Ascochyta tulipae Byzova, 1964
 Ascochyta tussilaginis Oudem., 1898
 Ascochyta typhae-angustatae Punith., 1988

U 

Ascochyta ulicis (Grove) P.K.Buchanan, 1987
 Ascochyta ulicis-caledoniensis Punith., 2002
 Ascochyta urticae A.L.Sm. & Ramsb., 1915
 Ascochyta urticicola Vanev & Bakalova, 1989
 Ascochyta usitatissima Rothers, 1927
 Ascochyta utahensis R.Sprague, 1948

V 

Ascochyta valerandi Jaap, 1916
 Ascochyta valerianae A.L.Sm. & Ramsb., 1913
 Ascochyta vasjaginae Melnik, 1967
 Ascochyta velata Kabát & Bubák, 1907
 Ascochyta verbenae Siemaszko, 1919
 Ascochyta veronicae Rostr., 1903
 Ascochyta veronicicola Melnik, 1967
 Ascochyta versabilis (Boerema, Loer. & Hamers) Qian Chen & L.Cai, 2015
 Ascochyta versicolor Bubák, 1905
 Ascochyta viburnicola Oudem., 1901
 Ascochyta viciae-lathyroidis Syd. & P.Syd., 1900
 Ascochyta viciae-pannonicae Ondřej, 1970
 Ascochyta viciae-pisiformis Bubák, 1904
 Ascochyta viciae-villosae Ondřej, 1968
 Ascochyta vignae M.I.Nikol., 1970
 Ascochyta vincae Grove, 1916
 Ascochyta vindobonensis Petr., 1947
 Ascochyta violae Sacc. & Speg., 1878
 Ascochyta violae-hirtae Bubák, 1903
 Ascochyta violicola McAlpine, 1904
 Ascochyta viscariae Henn., 1904
 Ascochyta vitalbicola Maire, 1937
 Ascochyta vodakii Bubák, 1907

W 

Ascochyta weissiana Allesch., 1900
 Ascochyta wisconsina Davis, 1915
 Ascochyta woronowiana Siemaszko, 1919

X 

Ascochyta xanthiicola Nelen, 1966

Y 

'Ascochyta yakushimensis Tak.Kobay., 1976
 Ascochyta yuccifolia Gonz.Frag., 1923

 Z Ascochyta zanthoxyli J.D.Sun & J.K.Bai, 1995
 Ascochyta zavrelii-ignatii Picb., 1937
 Ascochyta zeae G.L.Stout, 1930
 Ascochyta zimmermanni-hugonis Bubák, 1915
 Ascochyta zimmermannii Bubák, 1913
 Ascochyta zingibericola Punith., 1988
 Ascochyta zinniae'' Allesch., 1900

Примітки

Посилання 
 

 
Аскохіта
Аскохіта